Pokłon Trzech Króli – obraz Giotta.
 Pokłon Trzech Króli – obraz Leonarda da Vinci.
 Pokłon Trzech Króli – obraz Sandra Botticellego.
 Pokłon Trzech Króli – obraz El Greca.
 Pokłon Trzech Króli – obraz Gentile da Fabriano.
 Pokłon Trzech Króli – obraz Pietera Bruegla Starszego.
 Pokłon Trzech Króli – obraz Rogera van der Weydena.
 Pokłon Trzech Króli – obraz Petera Paula Rubensa z 1624.
 Pokłon Trzech Króli – obraz Hansa Memlinga z 1470.
 Pokłon Trzech Króli – obraz Geertgena.
 Pokłon Trzech Króli – obraz Geertgena.
 Pokłon Trzech Króli – obraz Geertgena.
 Pokłon Trzech Króli – obraz Hugo van der Goesa.
 Pokłon Trzech Króli – obraz Tintoretta.
 Adoracja Dzieciątka przez Trzech Króli – obraz Mistrza Adoracji z Wiednia.
 Hołd Trzech Króli – obraz Albrechta Dürera.